Carlo Dell'Acqua (1806-1871) – artigiano italiano
Carlo Dell'Acqua (1834-1909) – bibliotecario pavese
Carlo Dell'Acqua (1848-1918) – politico italiano